Лебя́жье — село Большехомутецкого сельсовета Добровского района Липецкой области. Расположено на шоссе Липецк — Ссёлки — Борисовка.

Стоит на правом берегу реки Колпинки; на левом — центр поселения село Большой Хомутец.

Возникло в конце XVII века.

Название — по прежде существовавшему тут Лебяжьему озеру, где гнездились лебеди.

Ранее (до 1990-х годов?) было центром ныне упраздненного Лебяженского сельсовета.

Источники

Население

Примечания 

Населённые пункты Добровского района